Ваља Алба има више значења:

 Ваља Алба (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ваља Алба (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији